Pobit Kamak (Kjoestendil), een dorp in de Bulgaarse oblast Kjoestendil
 Pobit Kamak (Pazardzjik), een dorp in de Bulgaarse oblast Pazardzjik
 Pobit Kamak (Razgrad), een dorp in de Bulgaarse oblast Razgrad